Арна (; ) може да се отнася за:

 Арна, дъщеря на тесалийския цар Еол
 Арна, жителка на Сифнос, предава острова си на Минос от Крит
 Арна, село и община в северозападна Италия, автономен регион Вале д'Аоста
 (959) Арна, астероид